Ке́ннеди () — ирландская, шотландская и английская фамилия, всемирно известная в частности благодаря 35-му президенту США Джону Кеннеди и политически-общественно активным членам его семьи. Также топоним.

Персоналии

Члены «политического клана» Кеннеди 
 Кеннеди, Джозеф Патрик (старший) (1888—1969) — видный американский бизнесмен и политический деятель, отец Джозефа Патрика Кеннеди-младшего, Джона, Роберта, Эдварда, Розмари и Юнис Кеннеди.
 Кеннеди Смит, Джин (1928—2020) — американский дипломат и общественный деятель, восьмая из девяти детей Джозефа Кеннеди и Розы Кеннеди.
 Кеннеди, Джозеф Патрик (младший) (1915—1944) — военный лётчик, старший брат президента США Джона Ф. Кеннеди.
 Кеннеди, Джон Фицджеральд (1917—1963) — президент США (1961—1963).
 Кеннеди, Джон Фицджеральд (младший) (1960—1999) — американский журналист и адвокат, сын Джона и Жаклин Кеннеди.
 Жаклин Кеннеди Онассис (1929—1994) — жена президента США Джона Кеннеди.
 Кеннеди, Роберт Фрэнсис (1925—1968) — американский политик, брат президента США Джона Кеннеди.
 Кеннеди, Джозеф Патрик II (род. 1952)
 Кеннеди, Джозеф Патрик III (род. 1980) — американский юрист и политический деятель. Член Палаты представителей США.
 Роберт Фрэнсис Кеннеди (младший) (род. 1954) — американский экологический активист, писатель, юрист и радиоведущий, сын Роберта Кеннеди.
 Кеннеди, Эдвард (1932—2009) — американский политик, сенатор США от штата Массачусетс на протяжении 46 с лишним лет (1962—2009), брат президента США Джона Кеннеди.
 Кеннеди, Патрик Джозеф (1858—1929) — основатель клана Кеннеди.
 Кеннеди, Патриция (1924—2006) — американская киноактриса и светская львица, шестая из девяти детей Джозефа Кеннеди и Розы Кеннеди.
 Кеннеди, Роза (1890—1995) — жена Джозефа Патрика Кеннеди.

Другие известные носители фамилии 
 Кеннеди, Алан (род. 1954) — английский футболист.
 Кеннеди, Алекс (род. 1992) — новозеландский гребец.
 Кеннеди, Аллан (род. 1958) — профессиональный игрок в американский футбол, нападающий.
 Кеннеди, Алисон (род. 1950) — североамериканский политик-социалист, кандидат на пост президента США в 2016 году.
 
 Кеннеди, Бенджамин Холл (1804—1880) — британский филолог-классик и переводчик.
 Кеннеди, Бёрт (1922—2001) — американский сценарист и кинорежиссёр, известен прежде всего своими вестернами.
 Кеннеди, Брайан (род. 1961) — ирландский музейный деятель, директор Национальной галереи Австралии и Музея искусств Толидо.
 Кеннеди, Брайан (род. 1966) — ирландский певец и композитор.
 Кеннеди, Брюс — канадский кёрлингист, чемпион мира.
 Кеннеди, Грейс (1782—1825) — шотландская писательница.
 Кеннеди, Джасинта (род. 1982) — австралийская баскетболистка.
 Кеннеди, Джейми (род. 1970) — американский актёр, комик и рэпер.
 
 Кеннеди, Джеральдин (род. 1951) — ирландская журналистка.
 Кеннеди, Джессика Паркер (род. 1984) — канадская актриса.
 
 Кеннеди, Джордж (1925—2016) — американский актёр.
 Кеннеди, Джошуа (род. 1982) — австралийский футболист.
 Кеннеди, Джулиан (1852—1932) — американский инженер.
 Кеннеди, Ди Джей (род. 1989) — американский баскетболист.
 Кеннеди, Дональд (1931—2020) — американский учёный-биолог, эколог и педагог, автор книг, мемуарист.
 Кеннеди, Дункан (род. 1967) — американский саночник.
 Кеннеди, Дэвид Майкл (род. 1941) — американский историк.
 Кеннеди, Дэвид Мэттью (1905—1996) — министр финансов США (1969—1971).
 Кеннеди, Дэйв (род. 1953) — ирландский автогонщик.
 Кеннеди, Дэн (род. 1982) — американский футболист.
 Кеннеди, Дэнни (1971) — американский и австралийский предприниматель в области чистых технологий, активист по защите природы.
 Кеннеди, Клаудиа (род. 1947) — генерал-лейтенант армии США.
 Кеннеди, Коррина (род. 1970) — канадская гребчиха-байдарочница.
 Кеннеди, Кортни (род. 1979) — американская хоккеистка.
 Кеннеди, Кэрол (1932—2004) — американская фигуристка.
 Кеннеди, Кэтлин (род. 1953) — американский кинопродюсер.
 Кеннеди, Мадж (1891—1987) — американская актриса.
 Кеннеди, Майкл (1926—2014) — английский музыковед и музыкальный критик.
 Кеннеди, Майлз (род. 1969) — американский музыкант, гитарист и педагог, вокалист.
 
 Кеннеди, Мими (род. 1948) — американская актриса, сценарист и продюсер.
 Кеннеди, Марни (род. 1994) — австралийская актриса.
 Кеннеди, Найджел (род. 1956) — британский музыкант, скрипач-виртуоз.
 Кеннеди, Падди (1934—2007) — ирландский футболист.
 
 Кеннеди, Питер (род. 1927) — американский фигурист.
 Кеннеди, Пол (род. 1945) — британский историк.
 Кеннеди, Роберт (1880—1963) — ирландский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Кеннеди, Розмари (1918—2005) — третий ребёнок и первая дочь Джозефа Кеннеди и Розы Фицджеральд.
 Кеннеди, Рэй (1951—2021) — английский футболист.
 Кеннеди, Сэнди (1853—1944) — шотландский футболист.
 Кеннеди, Тайлер (род. 1986) — канадский хоккеист.
 Кеннеди, Тед (1925—2009) — бывший канадский хоккеист, центральный нападающий.
 
 
 Кеннеди, Уолтер (1912—1977) — комиссионер НБА.
 Кеннеди, Фред (1902—1963) — английский футболист.
 
 
 Кеннеди, Энни — шотландская кёрлингистка.
 Кеннеди, Энтони (род. 1936) — член Верховного суда США.
 Кеннеди, Эрика (1970—2012) — американская писательница и журналистка.
 Кеннеди, Юджин (1919—2011) — американский биохимик.

Составные фамилии 
 Кеннеди Кларк, Софи (род. 1989) — шотландская актриса.

Псевдоним 
 Мирна Кеннеди (1908—1944) — американская киноактриса.

Литературные персонажи 
 Анна Кеннеди — в трагедии Ф. Шиллера «Мария Стюарт» кормилица заглавной героини; одно из немногих действующих лиц, до конца сохранивших верность шотландской королеве Марии Стюарт.

Топоним 
 Кеннеди — горный пик в Антарктике.
 Кеннеди — горный пик в Мьянме.
 Кеннеди — гора в Канаде.
 Кеннеди (англ. Kennedy Lake) — озеро на острове Ванкувер (юго-запад Канады).
 Кеннеди (англ. Kennady Lake) — озеро на территории племени Тличо (северо-запад Канады).
 Кеннеди — остров в составе Соломоновых Островов.
 Кеннеди (англ. Kennedy Channel, дат. Kennedykanalen) — пролив между островами Гренландия (Дания) и Элсмир (Канада)

См. также 
 Международный аэропорт имени Джона Кеннеди — аэропорт.
 Клан Кеннеди — клан в Шотландии.
 Dead Kennedys — панк-группа из США.
 Кенеди